Saccocirrus axi är en ringmaskart som beskrevs av Westheide 1967. Saccocirrus axi ingår i släktet Saccocirrus och familjen Saccocirridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
axi